Ви Чон Джин (28 сентября 1917, Пинанг, Малайзия — 5 июня 2005, Сингапур) — сингапурский государственный деятель. Исполняющий обязанности Президента города-государства Сингапур (с 27 марта 1985 года по 29 марта 1985 года). Юрист.  — председатель Верховного суда (с 5 января 1963 года по 27 сентября 1990 года). Доктор права.

Биография 
Родился в семье предпринимателя. До 1935 года учился в Пинангской школе (Free School), затем изучал право в Англии. В 1938 году окончил с отличием Колледж Святого Иоанна Кембриджского университета, получив престижную премию Мак-Магона. Ему была присвоена степень бакалавра. Тогда же был принят в коллегию адвокатов Англии, специализировался в области права проливных поселений, в том числе Пинанга, Малакки и Сингапура, административных единиц Британской Ост-Индской компании (1826—1867), а затем Британского колониального ведомства (1867—1946).

Вернулся на родину в Пинанг во время японской оккупации Сингапура (1942—1945) и продолжил начатую в Великобритании юридическую карьеру, работал адвокатом. С 1946 года жил в Сингапуре.

15 августа 1957 года стал судьёй, будучи первым азиатским и сингапурским адвокатом и самым молодым юристом, назначенным на должность судьи в Верховном суде Сингапура. Позже, 5 января 1963 года, был назначен председателем Верховного суда Сингапура. Его назначение на должность главного судьи Сингапура ознаменовало конец сложившейся вековой традиции назначения главными судьями британцев. Ви Чон Джин оставался в кресле главного судьи в течение 27 лет до ухода на пенсию в 1990 году, став самым многолетним по времени нахождения на этом посту главным судьей не только в Сингапура, но и всего Содружества наций.

С 1973 года был первым председателем Президентского Совета по правам меньшинств и оставался на этой должности в течение 18 лет.

Был первым президентом Сингапурской юридической академии (с 1988).

27-29 марта 1985 года исполняющий обязанности президента Республики Сингапур.

С 1962 по 2002 год — президент Сингапурской ассоциации гольфа.

После выхода на пенсию работал юридическим консультантом и директором United Overseas Bank (до 2000 года).

Умер от осложнения рака лёгких.

Награды 
 орденом «За выдающиеся заслуги» (Distinguished Service Order, 1991)
 Почётный доктор гражданского права, Оксфордский университет, Великобритания (1987)
 Пожизненный почётный член Сингапурской юридической академии (1992)

Примечания

Ссылки 
 Wee Chong Jin
 The Forum of Senior Counsel Reflects on the Late Dr Wee Chong Jin

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники колледжа Святого Иоанна (Кембридж)
Президенты Сингапура
Юристы Сингапура
Умершие от рака лёгкого
Доктора права
Почётные доктора Оксфордского университета